Cantone di Gonfreville-l'Orcher – divisione amministrativa storica dell'Arrondissement di Le Havre
 Gonfreville – comune francese nel dipartimento della Manica nella regione della Normandia
 Gonfreville-Caillot – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Gonfreville-l'Orcher – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia